A koppányi aga testamentuma, Fekete István regénye (1937)
 A koppányi aga testamentuma, magyar film (1967)